Truncate (SQL), SQL-commando om de inhoud van een tabel te verwijderen
Truncate (Unix), unix-commando om een bestand te vergroten of verkleinen